Astrid Krag Kristensen (1982-), femme politique danoise ;
Axel Kristensen (1895-1971), homme politique danois ;
Berit Kristensen (née en 1983), handballeuse danoise ;
Evald Tang Kristensen (1843-1929), folkloriste danois ;
Frank Kristensen (né en 1977), footballeur professionnel danois ;
Henrik Dam Kristensen (né en 1957), homme politique danois ;
Jens-Carl Kristensen (né en 1933), footballeur danois ;
Jesper Kristensen (né en 1971), footballeur danois ;
Kamilla Kristensen (née en 1983), handballeuse danoise ;
Knud Kristensen (1880-1962), homme politique danois ;
Lennie Kristensen (né en 1968), coureur cycliste danois ;
Lisbeth Kristensen (née en 1972), triathlète danoise ;
Mathias Kristensen (né en 1997), footballeur professionnel danois ;
Michael Tronborg Kristensen (né en 1983), coureur cycliste danois ;
Patrick Kristensen (né en 1987), footballeur danois ;
Reinhardt Møbjerg Kristensen (né en 1948), zoologiste danois ;
;
Thorkil Kristensen (1899-1989), homme politique danois ;
Tom Kristensen (1955-), écrivain norvégien, auteur de roman policier ;
Tom Kristensen (né en 1967), pilote automobile danois.

Voir aussi 
Kristensen (gélose lactosée au vert brillant et au rouge de phénol)
Homonymie de patronyme danois